Hamalijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Hamalijiwka (Konotop)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Hamalijiwka (Lebedyn)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Hamalijiwka (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Hamalijiwka (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Schostka, siehe Hamalijiwka (Schostka)